Йовин — один из вариантов русского озвучивания имени героини произведения «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина. В настоящее время его употребление вышло за рамки литературы. 
Эовин () — одна из главных героинь «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина.
Йовин — исполнительница песен в жанре бард-фолка, менестрель, лидер группы Rosa Alba.